Наро́дный фронт:
 Народный фронт — политический союз, как правило, объединяющий левые и левоцентристские силы (социал-демократов, коммунистов, радикалов) для противостояния правым и ультраправым.

Политические партии

Коалиции левых партий 
 Народный фронт (Испания) () — образованный левыми и либеральными партиями перед выборами 1936 года союз во Второй испанской республике.
 Народный фронт (Франция) () — коалиция левых политических партий и движений, в том числе Французской коммунистической партии (ФКП), Французской секции Рабочего Интернационала (СФИО) и Партии республиканцев, радикалов и радикал-социалистов, находившаяся у власти во Франции с 1936 по 1937 год.
 Народный фронт (Чили) () — коалиция левых и леволиберальных партий и организаций в Чили в 1937—1941 годах.
 Народный фронт (Буркина-Фасо) () — альянс политических партий в Буркина-Фасо.
 Народный фронт (Тунис) () — коалиция левых партий Туниса с 2012 года.

Левые партии и организации 
 Ивуарийский народный фронт ( — левоцентристская партия в Кот д'Ивуаре.
 Народный фронт (Исландия) () — исландская левосоциалистическая партия, созданная в 2013 году.
 Народный фронт (Сингапур) — недолговечная сингапурская партия 1970-х, отколовшаяся от Социалистического фронта.
 Народный фронт (Турция) — массовая организация марксистско-ленинской Революционной народно-освободительной партии-фронта.
 Народный фронт за демократию и справедливость (НФДС, , ) — единственная легальная политическая организация в Эритрее.
 Народный фронт Канарских островов () — левая партия за независимость Канар.
 Широкий народный фронт () — левоцентристская партия в Панаме.

Организации, возникшие в СССР в «Перестройку» 
 Ленинградский народный фронт (ЛНФ) — крупнейшая неформальная политическая организация на территории России в 1989—1990 гг.
 Народный фронт Латвии (НФЛ, ) — политическое движение в Латвии в 1988—1993 годах.
 Народный фронт Эстонии (Народный фронт в поддержку перестройки, НФЭ, ) — политическое движение, рождённое гражданской инициативой и самым большим массовым движением Эстонии.
 Народный фронт Молдовы — политическое движение в Молдавской Советской Социалистической Республике и Республике Молдова.
 Белорусский Народный Фронт () — национал-демократическая политическая партия Белоруссии.
 Народный фронт Азербайджана () — национал-демократическая политическая партия Азербайджана.

Другие силы 
 Общероссийский народный фронт (ОНФ, ОРНФ) — коалиция общественно-политических организаций, созданная в мае 2011 года по предложению Председателя правительства Российской Федерации и бывшего Председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина.
 Народный фронт (Украина) — украинская политическая партия, зарегистрированная 31 марта 2014 года.
* Народный фронт освобождения России (Народное ополчение имени Минина и Пожарского, НОМП) — незарегистрированная российская общественная организация, признанная террористической.
 Народный фронт сил Исламской революции () — ультраконсервативное политическое движение Ирана.

Организации  
 Народный фронт освобождения Палестины (НФОП, , , Al-jabha al-sha’biyah li-tahrir filastin) — леворадикальная марксистская военизированная организация, выступающая за создание независимого Палестинского государства.
 Народный фронт освобождения Эритреи (НФОЭ, , ) — вооружённая сепаратистская организация, которая сражалась за отделение Эритреи от Эфиопии. 
 Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование (Основное командование, НФОП-ГК, ) — палестинская националистическая террористическая организация.
 Народный фронт освобождения Палестины — Специальное командование () — радикальная палестинская террористическая группировка, ориентирующаяся на марксизм-ленинизм, сформированная в 1979 году.
 Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО, ; сокращ. — POLISARIO) — военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре.

См. также 
 Фронт освобождения
 Народный фронт освобождения
 Фронт освобождения Палестины